Otan steht für:
 Nur Otan, Gründungsname einer kasachischen Partei
 Orden Otan, kasachische Orden

OTAN steht als Abkürzung für:
  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, siehe NATO

Abkürzung